«Ограбление» () — британская короткометражная чёрно-белая кинокомедия режиссёра Уильяма Поля, 1897 года. Другое название фильма — Прохожий, который вынужден немного раздеться ().

Сюжет 
Режиссёр Уильям Поль показывает прохожего, который вынужден отдать свои ценности и некоторые предметы гардероба вооруженным грабителям.

По словам Михаила Брукса фильм только задуман как комедия, на самом деле он заставляет нас смотреть на унижение человека в лоб, в конечном счёте, сопоставить себя не жертвой, а преступником. Фильм входит в сборник BFI DVD Р. У. Поля: Сборник Фильмов 1895—1908.

Ссылки 

Чёрно-белые кинокомедии
Немые кинокомедии
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1897 года
Немые фильмы Великобритании
Короткометражные фильмы Великобритании
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1897 года
Фильмы Роберта Уильяма Пола